Westworld může být:
 Westworld (film) – americký film z roku 1973
 Beyond Westworld – americký televizní seriál z roku 1980
 Westworld (seriál) – americký televizní seriál z roku 2016
 Westworld (britská skupina) – britská electronic rocková skupina
 Westworld (americká skupina) – americká hardrocková skupina